Podlužany kan verwijzen naar twee Slowaakse gemeenten:
 Podlužany (okres Bánovce nad Bebravou)
 Podlužany (okres Levice)